Списъкът включва най-високите сгради в София. Обектите са подредени по височина над 70 м.

Завършени сгради

Сгради в строеж

Предложени сгради

Вижте също 
 Списък на най-високите сгради в България
 Най-високите сгради и съоръжения в България

Източници 

Списъци за България